Slalom mężczyzn – ostatnia konkurencja rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Zawodnicy rywalizowali 22 lutego w ośrodku narciarskim Roza Chutor, umiejscowionym w Krasnej Polanie.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014